Ölschnitz der Name bzw. Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Gewässer:
 Ölschnitz (Haßlach), im Unterlauf Landleitenbach, rechter Zufluss der Haßlach bei Rothenkirchen, Markt Pressig, Landkreis Kronach, Bayern; durchläuft den Ölschnitzsee
 Ölschnitz (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains gegenüber Neunkirchen am Main, Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Ölschnitz (Weißer Main), rechter Zufluss des Weißen Mains vor Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Oberölschnitzer Bach, linker Zufluss der Ölschnitz (Roter Main) zwischen Unterölschnitz und Hauental, beide Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Orte:
 Oberölschnitz, Dorf der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Unterölschnitz, Dorf der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Oelschnitz
 Olschnitz
 Ölsnitz
 Ölschwitz